|-
| 70101 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70102 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70103 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70104 - || || 8 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70105 - || || 17 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70106 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70107 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70108 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70109 - || || 17 de maig, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70110 - || 1999 LK || 6 de juny, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 70111 - || || 9 de juny, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70112 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70113 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70114 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70115 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70116 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70117 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70118 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70119 - || || 7 de juny, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70120 - || || 11 de juny, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70121 - || || 13 de juny, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70122 - || 1999 MX || 22 de juny, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70123 - || || 24 de juny, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70124 - || 1999 NY || 10 de juliol, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70125 - || 1999 NZ || 7 de juliol, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70126 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70127 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70128 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70129 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70130 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70131 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70132 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70133 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70134 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70135 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70136 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70137 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70138 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70139 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70140 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70141 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70142 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70143 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70144 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70145 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70146 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70147 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70148 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70149 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70150 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70151 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70152 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70153 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70154 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70155 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70156 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70157 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70158 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70159 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70160 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70161 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70162 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70163 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70164 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70165 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70166 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70167 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70168 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70169 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70170 - || || 18 de juliol, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 70171 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70172 - || || 16 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70173 - || || 16 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70174 - || || 11 d'agost, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 70175 - || || 15 d'agost, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 70176 - || || 7 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70177 - || || 7 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70178 - || 1999 QC || 17 d'agost, 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 70179 - || || 21 d'agost, 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 70180 - || || 31 d'agost, 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 70181 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70182 - || || 5 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70183 - || || 6 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70184 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70185 - || || 4 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70186 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70187 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70188 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70189 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70190 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70191 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70192 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70193 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70194 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70195 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70196 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70197 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70198 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70199 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70200 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0